Manda může být:

 křestní jméno, domácí podoba jména Magdaléna
 Manda (546 m) – vrch severně od obce Knínice
 Manda (České Budějovice) – zaniklá hradební věž v Českých Budějovicích
 Manda (příjmení) – české a hebrejské příjmení